Гали́на Алекса́ндровна Само́йлова (6 июля 1938, Камышин — 1 сентября 2022) — советский и российский режиссёр и сценарист документального кино и телепередач.

Биография и карьера 
На телевидении с 1967 года. Режиссёр-постановщик более 400 художественно-документальных фильмов, из них более 30 фильмов о Пушкине.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Золотой Пушкинской медалью, лауреат премии фестиваля «России первая любовь».

Скончалась 1 сентября 2022 года.

Избранная фильмография 
Телеспектакли и передачи

  — Валерий Брюсов. К 100-летию со дня рождения
  — Литературные чтения. Е. И. Носов «Пятый день осенней выставки»
  — Степан Щипачёв. К 75-летию со дня рождения
  — Преступление Сильвестра Бонара
  — Литературные чтения. Оноре де Бальзак «Красная гостиница»
  — Литературные чтения. Ю. П. Казаков «По дороге», «Запах хлеба»
  — Литературные чтения. А. А. Блок «Двенадцать»
  — Антология короткого рассказа. Рассказы А. П. Чехова
  — Литературные чтения. Н. С. Лесков «Тупейный художник»
  — Стендаль. «Ванина Ванини»
  — Проспер Мериме. Новеллы «Письма из Испании», «Кармен»
  — Джеймс Олдридж
  — Встреча с писателем Василием Беловым
  — Демьян Бедный. К 100-летию со дня рождения
  — Ради жизни на земле
  — Литературные чтения. М. Горький «Сказки об Италии»
  — Литературные чтения. А. П. Чехов «Анна на шее», «О любви»
  — Нам дороги эти позабыть нельзя. Александр Яшин
  — Нам дороги эти позабыть нельзя. Михаил Исаковский
  — Писатель и современность. Юрий Рэтхэу
  — Девятнадцатый Всесоюзный пушкинский праздник поэзии
  — Встречи с писателем Фёдором Абрамовым
  — О времени и о себе. Николай Тихонов
  — О времени и о себе. Владимир Луговской
  — О времени и о себе. Сергей Есенин
  — О времени и о себе. Валерий Брюсов
  — Литературный альманах. 11-й выпуск
  — Альманах «Поэзия». Есенину посвящается
  — Константин Симонов. Стихи
  — Литературные чтения. С. А. Есенин «Песнь о великом походе»
  — Братишка, люби революцию!
  — К. Н. Батюшков. К 200-летию со дня рождения
  — Сергей Михалков. Всё начинается с детства…
  — Ранние рассказы. Михаил Шолохов
  — Театр одного актёра. Читает Сергей Юрский
  — Сказки и истории
  — Мне Брамса сыграют
  — Встреча с Баталовым
  — Нооруз
  — В мастерской художника. Александр Васильев
  — В мастерской художника. Вячеслав Ахунов и Тахир Мирджалилов
  — Поэзия в музыке. «Думы тихой ночью». Поет Анна Смирнова
  — Рыцарь забытой красоты. Фёдор Константинов
  — Никто другой не дал бы мне столько счастья… Анна Достоевская
  — К вопросу о создании музея современного искусства
  — Гюстав Доре. Жизнь в искусстве
  — Арктур — гончий пёс
  — Ручьи, где плещется форель
  — Литературные чтения. А. С. Пушкин «Анджело»

Документальные фильмы

  — Остался профиль, кем-то обведённый…
  — Воспоминания о Михаиле Булгакове
  — Иван Тургенев и Полина Виардо
  — Достигли мы ворот Мадрита
  — Натали. Три жизни Натальи Гончаровой
  — Художник мира. Таир Салахов
  — Семафор на пути
  — Здравствуй, Вульф, приятель мой!
  — Про нас с вами. Юрий Трифонов
  — Ангелина Степанова. Сегодня — мой день
  — Сколько сыграно — столько прожито…
  — Дань восхищения
  — Мой мир — театр
  — Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя…
  — Судьба и ремесло. Алексей Баталов
  — Эпоха в камне. Евгений Вучетич
  — Под небом Шиллера и Гёте…
  — Брестская крепость. Две обороны
  — Иван Бортник. Зеркало для актёра
  — Вадим Сидур. Взывающий
  — Елена Ржевская. Эпизоды
  — Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ…
  — Школа Льва Толстого

Примечания

Ссылки 
 Музыкальный отдел Литдрамы ЦТ
 Фильмография Галины Самойловой на сайте «Афиша»